Анненковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Анненковская волость (Арзамасский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Арзамасский уезд
 Анненковская волость (Кузнецкий уезд) — в составе Саратовской губернии, Кузнецкий уезд
 Анненковская волость (Карсунский уезд) — в составе Симбирской губернии, Карсунский уезд